Daniel Andrei Cacina (ur. 17 października 2001 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski, reprezentant klubu CSS Dinamo Râșnov. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata seniorów (2021) i juniorów (2018–2021) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2017). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował 21 lutego 2014 w Râșnovie, zajmując 32. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w październiku 2016 w tej samej miejscowości, zajmując 30. pozycję. Wystąpił na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017, gdzie zajął 26. lokatę indywidualnie i 5. w drużynie.

W sierpniu 2017 w Szczyrku zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 73. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018, gdzie zajął 51. miejsce indywidualnie i 13. w drużynie męskiej. Rok później był 30. indywidualnie. W zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego zadebiutował w lutym 2019 w Iron Mountain, zajmując 44. miejsce.

14 lipca 2019 w Szczuczyńsku zajął 25. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, zdobywając tym samym pierwsze punkty zawodów tej rangi. W lutym 2020 bez powodzenia startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Râșnovie. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zajął 29. miejsce indywidualnie oraz 13. w drużynie mieszanej.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021 był 14. indywidualnie i 12. drużynowo. 19 lutego 2021 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, w zawodach w Râșnovie zajmując 42. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Odpadł w kwalifikacjach do obu konkursów indywidualnych, natomiast w drużynie mieszanej zajął 11., a w męskiej 12. pozycję. W marcu 2021 zdobył pierwsze punkty w zimowej części Pucharu Kontynentalnego, zajmując 29. miejsce w zawodach w Czajkowskim.

W grudniu 2021 zajął 15. i 12. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou. W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata dwukrotnie wystąpił w konkursie głównym, w obu przypadkach zajmując 50. pozycję. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, na których zajął 48. miejsce na skoczni normalnej oraz 46. na dużej indywidualnie.

18 lutego 2023 zajął 29. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Râșnovie. Został tym samym pierwszym Rumunem, który zdobył punkty w zawodach indywidualnych męskiej edycji tego cyklu.

Na Mistrzostwach Rumunii w Skokach Narciarskich 2018 zdobył złoty medal indywidualnie na skoczni normalnej oraz srebrny w drużynie, w 2019 był 1. indywidualnie na skoczni średniej i normalnej oraz w drużynie męskiej, a także 2. w drużynie mieszanej, w lutym 2020 zdobył złoto indywidualnie oraz srebro w obu konkursach drużynowych, zaś w październiku 2020 indywidualnie zajął 2. miejsce na skoczni średniej oraz 1. na skoczni normalnej, a w obu konkursach drużynowych zwyciężył. Na Mistrzostwach Rumunii 2021 zdobył sześć złotych medali: indywidualnie oraz w drużynie męskiej i mieszanej na skoczni średniej i normalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty D. Caciny na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Caciny na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Caciny na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Caciny na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na 17 grudnia 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Braszowem
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2001
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022